Haverford (motorfiets), een historische fabrikant van motorfietsen
 Haverford (Pennsylvania), een plaats in de Verenigde Staten
 Haverford College, een liberal arts college in deze plaats
 Haverford (stoomschip), een schip van de Red Star Line en de White Star Line, gebouwd in 1901